Lopilato puede hacer referencia a:

Darío Lopilato, actor argentino, hermano de Luisana Lopilato.
Luisana Lopilato, actriz argentina, hermana de Darío Lopilato.